United States Department of War, ministerie van de Amerikaanse overheid
War Department (United Kingdom), ministerie van de Britse overheid